Obléhání Rhodu může odkazovat na několik historických událostí:
 Obléhání Rhodu (305-304 př. n. l.) – neúspěšné obléhání Démétriem I. Poliorkétésem
 Obléhání Rhodu (1306-1309) – úspěšné obléhání Johanity
 Obléhání Rhodu (1480) – neúspěšné obléhání osmanskými Turky
 Obléhání Rhodu (1522) – úspěšné obléhání osmanskými Turky